Појам салса може да се односи на:
 Салса, врста плеса
 Салса, врста музике
 Салса, филм из 1976.
 Салса, филм из 1988.
 Салса, филм из 2000.